Kevin Anderson (n. 1986), tennista sudafricano
Kevin Anderson (n. 1960), attore statunitense
Kevin Anderson (n. 1988), cestista statunitense
Kevin J. Anderson (n. 1962), scrittore di fantascienza statunitense
Kevin T. Anderson, musicista statunitense